Cape Chidley – przylądek w Kanadzie
 Cape Chidley Islands – grupa wysp w Kanadzie